Le Qatar Airways Challenge 2005 est l'édition 2005 du Qatar Airways Challenge qui se déroule à Doha du 18 au . 

La  mondiale Rachael Grinham remporte le titre en battant Natalie Grainger en finale
.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Qatar Airways Challenge

2005
Squash en 2005
Sport au Qatar en 2005
Sport en avril 2005